Notus steht für:
 Notos, lateinisch Notus, der Südwind in der griechischen Mythologie
 Notus (Idaho), Ortschaft im Canyon County im Bundesstaat Idaho, USA
 Notus (Schiff), deutscher Torpedodampfer (1874–1909)